|-
| 97701 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97702 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97703 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97704 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97705 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97706 - || || 6 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97707 - || || 3 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97708 - || || 3 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97709 - || || 3 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97710 - || || 3 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97711 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97712 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97713 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97714 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97715 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97716 - || || 7 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97717 - || || 7 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97718 - || || 7 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97719 - || || 7 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97720 - || || 8 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97721 - || || 8 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97722 - || || 3 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 97723 - || || 12 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97724 - || || 4 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97725 - || || 2 d'abril, 2000 || Mauna Kea || D. J. Tholen, R. J. Whiteley
|-
| 97726 - || || 7 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97727 - || || 9 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97728 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97729 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97730 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97731 - || || 2 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97732 - || || 5 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97733 - || || 5 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97734 - || || 27 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97735 - || || 28 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97736 - || || 28 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97737 - || || 28 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97738 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97739 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97740 - || || 28 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97741 - || || 30 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97742 - || || 25 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97743 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97744 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97745 - || || 29 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 97746 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97747 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97748 - || || 28 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97749 - || || 30 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97750 - || || 30 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97751 - || || 30 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97752 - || || 30 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97753 - || || 29 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97754 - || || 28 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97755 - || || 26 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97756 - || 2000 JY || 1 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97757 - || || 2 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97758 - || || 2 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97759 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97760 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97761 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97762 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97763 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97764 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97765 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97766 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97767 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97768 - || || 2 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97769 - || || 1 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97770 - || || 1 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 97771 - || || 2 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97772 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97773 - || || 1 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97774 - || || 26 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97775 - || || 26 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97776 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97777 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97778 - || || 31 de maig, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 97779 - || || 30 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97780 - || || 30 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97781 - || || 28 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97782 - || || 28 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97783 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97784 - || || 26 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97785 - || || 5 de juliol, 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 97786 - || || 5 de juliol, 2000 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 97787 - || || 7 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97788 - || || 8 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97789 - || || 7 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97790 - || || 7 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97791 - || || 7 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97792 - || || 10 de juliol, 2000 || Farpoint || G. Hug
|-
| 97793 - || || 5 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97794 - || || 5 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97795 - || || 5 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97796 - || || 5 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97797 - || || 5 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97798 - || || 7 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97799 - || || 5 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97800 - || || 5 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
7